Playa Mansa, el término puede hacer referencia a:

 Playa Mansa, playa de Maldonado. 
 Playa Mansa, playa de Atlántida.
 Playa Mansa, playa de Chile